Woodridge kan syfta på följande platser:

Australien 

 Woodridge (ort i Australien), Queensland, Logan,

USA 

 Woodridge, Illinois, ort, DuPage County, 
 Woodridge (ort i USA, New York), Sullivan County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar